Battleship Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Battleship Butte (Arizona)
 Battleship Butte (Garfield County, Montana)
 Battleship Butte (Sweet Grass County, Montana)
 Battleship Butte (Utah)